Примо́рский — название населённых пунктов:

Россия 
 Приморский — посёлок в Калачёвском районе Волгоградской области.
 Приморский — посёлок в Котельниковском районе Волгоградской области.
 Приморский — село в Магарамкентском районе Дагестана.
 Приморский — посёлок в Балаганском районе Иркутской области.
 Приморский — посёлок в Осинском районе Иркутской области.
 Приморский — посёлок в Лоухском районе Карелии.
 Приморский — посёлок в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края.
 Приморский — посёлок в Темрюкском районе Краснодарского края.
 Приморский — посёлок в Новосёловском районе Красноярского края.
 Приморский — посёлок городского типа в Хасанском районе Приморского края.
 Приморский — посёлок в Азовском районе Ростовской области.
 Приморский — посёлок в Ставропольском районе Самарской области.
 Приморский — посёлок в Агаповском районе Челябинской области.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.

 Приморский — посёлок городского типа в Городском округе Феодосия/Феодосийском горсовете.

См. также 
 Приморский (мемориальный комплекс)
 Приморский бульвар
 Приморский военный округ
 Приморский городской совет
 Приморский край
 Приморский проспект
 Приморский район
 Приморский сельский округ
 Приморский сельсовет
 Новоприморский
 Приморская
 Приморское
 Приморск
 Приморка